Hafen steht für:

 Hafen, Schiffsanlegestelle

geographische Objekte:
 Hafen (Düsseldorf), Stadtteil von Düsseldorf
 Hafen (Osnabrück), Stadtteil von Osnabrück
 Hafen (Rot an der Rot), Ortsteil von Rot an der Rot
 Hafen-Ost, Gewerbegebiet in Schweinfurt
 Hafen-West, Industriegebiet in Schweinfurt
 Hafen Schweinfurt, Binnenhafen in Schweinfurt

Start- und Landeplätze:
 Flughafen, Flugplatz mit Infrastruktur
 Luftschiffhafen, siehe Luftschiff
 Weltraumhafen, siehe Weltraumbahnhof

Sonstiges:
 Hafen, andere Bezeichnung Kindertopf
 Hafen, andere Bezeichnung Kochtopf
 Hafen, andere Bezeichnung für Nachttopf
 Hafenofen, Ofen in Glashütten
 Schmelzhafen, Tiegel in Hafenöfen
 Milchhafen, Milchtopf
 Hafen (Lokal), Lokal in Berlin

Hafen ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Hafen (* 1956), Schweizer Biologe
 Margret Hafen (* 1946), deutsche Skirennläuferin

Siehe auch:
 Alter Hafen
 Neuer Hafen
 Hafen im Nebel, französischer Film von Marcel Carné (1938)
 Schiffe im Hafen am Abend, Bild von Caspar David Friedrich (1827)
 Häfen